Апостольский экзархат в Венесуэле () — экзархат Сирийской католической церкви с центром в городе Маракай, Венесуэла. Апостольский экзарахат в Венесуэле распространяет свою юрисдикцию на всю территорию страны. Кафедральным собором апостольского экзархата в Венесуэле является церковь Успения Пресвятой Богородицы в городе Маракай.

История 
22 июня 2001 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Ecclesiales communitates», которой учредил апостольский экзархат для верующих Сирийской католической церкви, проживающих в Венесуэле.

Епископы экзархата 
 епископ Denys Antoine Chahda (28.06.2001 — 13.09.2001) — выбран архиепископом Алеппо;
 епископ Iwannis Louis Awad (17.05.2003 — 1.03.2011);
 епископ Hikmat Beylouni (1.03.2011 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ecclesiales communitates

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Венесуэлы
Епархии Сирийской католической церкви